

Codici 
 END – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vance AFB / Enid (Oklahoma) (Stati Uniti)
 end – codice ISO 639-3 della lingua ende

Altro 
 End – singolo di Hu del 2021
End  – nello sport del curling, come l'inning nel baseball, rappresenta ognuno dei turni in cui le due squadre si fronteggiano.